Centre-Val de Loire, közigazgatási régió Franciaországban
Centre, település Alabama államban
Centre, Palma kerülete